Ángulo beta puede referirse a:

 Ángulo beta (mecánica orbital), una medida que se utiliza principalmente en los vuelos espaciales orbitales;
 Ángulo de deslizamiento, ángulo que forma el eje de una aeronave con respecto a la dirección relativa del viento.